Glen Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Glen Township (Minnesota)
 Glen Township (North Dakota)
 Glen Township (South Dakota)